Маја Димитријевић (Загреб, 10. јануар 1926 — Београд, 19. август 1997) је била југословенска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1951. || Дечак Мита || Вера ... Митина девојка (као Марија Радојчевић)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1967. || Оптимистичка трагедија || /
|-
| 1967. || Јегор Буличов || Глафира
|-
| 1968. || Туђе главе || /
|-
| 1968. || Наши синови || /
|-
| 1968. || Бурлеска о Грку || Херонима
|-
| 1969. || Тања || /
|-
| 1969. || Обична прича || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Ујка Вања || Јелена Серебрјакова - Професорова зена
|-
| 1970. || Омер и Мерима || /
|-
| 1970. || Изгубљени син || /
|-
| 1972. || Изданци из опаљеног грма || Госпођа Вујовић
|-
| 1972. || Злочин и казна || Катарина Ивановна Мармеладова
|-
| 1972. || Глумац је, глумац || /
|-
| 1973. || Апотекар, блудница и велики доктор || /
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић || Роза Луксембург
|-
| 1974. || Петао није запевао || /
|-
| 1974. || Мистер Долар  || /
|-
| 1975. || Даринка из Рајковца || Даринка
|-
| 1976. || Београдска деца || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Дневник Невенке Никач || /
|-
| 1981. || Оно моје поноћно сунце || /
|-
| 1982. || Три сестре || /
|-
| 1982. || Казивања || /
|-
| 1984. || Дивља патка || Госпођа Серби
|-
| 1985. || У затвору || Ана
|-
| 1988. || Течај пливања || /
|-
| 1988. || Норвешки шал || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1991. || Глинени голубови || Катарина
|-
| 1992. || Алекса Шантић || Стојићева
|-
| 1993. ||  Надежда Петровић || Надежда Петровић
|-
| 1993. || Дијалог о монодрами || /
|-
| 1994. || Милена из Прага || Маргарета Бубер Нојман
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1926.
Умрли 1997.
Југословенски глумци
Глумци из Загреба